Munnecke ist der Familienname folgender Personen:

 Axel Munnecke, deutscher Paläontologe und Hochschullehrer
 Wilhelm Munnecke (1891–1954), deutscher Schriftsteller und Bildhauer (während der NS-Zeit Berufsverbot)